Саво́стин — русская фамилия; имеет женскую форму .

Известные носители

А, Б 
 Савостин, Алексей Сергеевич (род. 1988) — российский легкоатлет.
 Савостин, Борис Александрович (1936—2001) — советский велогонщик.

В 
 Савостин, Виктор Георгиевич (1903—1976) — советский художник-постановщик.
 Савостин, Владимир Григорьевич (1906 — ?) — Герой Социалистического Труда.

Д, К, Л 
 Савостин, Дмитрий Иванович (1888—1943) — советский партийный и государственный деятель.
 Савостин, Константин Дмитриевич (1918—1945) — Герой Советского Союза.
 Савостин, Леонид Алексеевич (1944—2004) — советский, российский физик, геолог, доктор геолого-минералогических наук, директор Института океанологии.

См. также 
  — название населённых пунктов.
 Савостинский сельский округ